Macau — Região Administrativa Especial da República Popular da China
Macau (Gironda) — comuna francesa
Macau (Portugal) — antiga colónia portuguesa
Macau (Rio Grande do Norte) — cidade no Rio Grande do Norte, Brasil
Microrregião de Macau — microrregião no Rio Grande do Norte, Brasil
Rádio Macau — banda portuguesa
Macau (músico) — cantor e compositor carioca

Desambiguações de topônimos